Lista bohaterów serialu animowanego Wakfu – lista bohaterów występujących w serialu animowanym Wakfu.

Bohaterowie pierwszoplanowi

Bohaterowie drugoplanowi

Bohaterowie epizodyczni 

Postacie z filmów animowanych
Wakfu